Souda steht für:

 Souda, Gemeindebezirk auf der Insel Kreta, Griechenland
 Souda-Bucht, Bucht an der Insel Kreta
 Souda (Insel), Insel in der Souda-Bucht
 Paleosouda, Insel vor der Souda-Bucht
 Souda Bay Naval Base, Marinestützpunkt in der Souda-Bucht
 Souda Bay War Cemetery, Soldatenfriedhof auf der Insel Kreta
 Souda Air Base, Luftwaffenstützpunkt auf Kreta
 Souda (Senegal), Ort in Senegal

Siehe auch
 Suda (Begriffsklärung)